L'assistance désigne l'action de porter aide ou secours.
C'est l'aide, l'appui ou le secours organisés en toutes matières, et peut désigner ou qualifier une institution ou un organisme.

Société 
 Assistance éducative
 Assistance sociale
 Assistance publique - hôpitaux de Paris
 Service de sécurité incendie et d'assistance aux personnes

Sport 

 Assistance médicale, en particulier lors d'une grande épreuve sportive
 Assistance sportive, essentiellement en sports mécaniques (cyclisme, automobile... nécessitant par définition des mécaniciens)
 Au hockey sur glace, une assistance, ou aide, est créditée, le cas échéant, à un ou deux joueurs ayant touché les derniers le palet avant un but, si ces joueurs sont de la même équipe que le buteur.

Sciences et techniques 
 Assistance respiratoire
 Assistance gravitationnelle
 Direction assistée
 Véhicule à assistance pneumatique
 Vélo à assistance électrique

Droit 
 En droit, assistance juridique est synonyme d'aide juridictionnelle
 Non-assistance à personne en danger
 Traité interaméricain d'assistance réciproque

Compagnies 
 Compagnie d'assistance
 Atlantique Air Assistance
 Axa assistance
 Europ Assistance
 Iran Assistance
 International SOS
 Inter Mutuelles Assistance
 Mondial Assistance
 Opteven Assistance

Informatique 
 Services d'assistance
 Téléassistance informatique

Institutions 
 Conseil d'assistance économique mutuelle
 Service d'assistance technique aux exploitants de station d'épuration
 Service interministériel d'assistance technique

Armée et missions militaires 
 Force internationale d'assistance et de sécurité
 Military Assistance Program
 Mission d'assistance des Nations unies en Afghanistan
 Regional Assistance Mission to Solomon Islands

Divers 
 Assistance, statistique défensive au baseball

Voir aussi